La stagione 1969-70 degli Indiana Pacers fu la 3ª nella ABA per la franchigia.

Gli Indiana Pacers vinsero la Eastern Division con un record di 59-25. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Carolina Cougars (4-0), la finale di division con i Kentucky Colonels (4-1), vincendo poi il titolo battendo nella finale ABA i Los Angeles Stars (4-2).

Roster

Staff tecnico 
Allenatore: Slick Leonard
Preparatore atletico: Bernie Lareau

Collegamenti esterni 

Stagione 1969-1970 delle squadre di pallacanestro
1969-1970